Marcin Odlanicki Poczobutt – astronomo e matematico polacco
 Poczobutt – cratere lunare